Prvu hrvatsku kuglačku ligu za žene za sezonu 1992./93 je osvojila ekipa "Rijeke".

Prva liga 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1993/1994

Druga liga

Jug 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1993/1994

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 1993/1994

Ostale lige

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1993/1994, Zagreb, 1994.
  

1992-93